Noot: Atrecht is de Nederlandse naam voor de Franse stad Arras, doorgaans alleen in gebruik in een historische context.

 Slag bij Atrecht (448) - veldslag tussen de Romeinen en Salische Franken
 Beleg van Atrecht (1194)
 Beleg van Atrecht (1414)
 Beleg van Atrecht (1640) - beleg van de Fransen tegen de Spanjaarden
 Slag bij Atrecht (1654) - slag tussen Fransen en Spanjaarden
 Slag bij Arras (1914) - slag tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Slag bij Arras (1917) - slag tussen het Verenigd Koninkrijk en het Duitse Keizerrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Slag bij Arras (1918) - slag tussen de Geallieerden en het Duitse Keizerrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Slag bij Arras (1940) - tankslag tussen de Geallieerden en Nazi Duitsland in de Tweede Wereldoorlog